Fumitaka Miyauchi (né le  à Sapporo au Japon) est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a joué toute sa carrière professionnelle avec la même organisation. En 1991, il rejoint le Kokudo Keikaku HC. Le club fut par la suite renommé en Seibu Prince Rabbits. Il y remporte deux championnats consécutifs dans l'Asia League en 2005 et 2006.

À dix occasions, il représente son pays lors de compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1991-1992 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|- 
|1992-1993 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon ||16 ||1 ||1 ||2 ||4 || || || || ||
|-
|1993-1994 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon ||30 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || || ||
|- 
|1994-1995 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon ||9 ||1 ||0 ||1 ||6 || || || || ||
|-
|1995-1996 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon ||26 ||0 ||1 ||1 ||0 || || || || ||
|- 
|1996-1997 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon ||29 ||1 ||3 ||4 ||12 || || || || ||
|-
|1997-1998 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon ||10 ||0 ||2 ||2 ||2 || || || || ||
|- 
|1998-1999 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon ||39 ||5 ||5 ||10 ||0 || || || || ||
|-
|1999-2000 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon || || || || || || || || || ||
|- 
|2000-2001 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon || || || || || || || || || ||
|-
|2002-2003 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon || || || || || || || || || ||
|- 
|2003-2004 ||Kokudo Keikaku HC ||Asia League ||16 ||0 ||5 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Kokudo Keikaku HC ||Asia League ||38 ||6 ||11 ||17 ||6 ||7 ||2 ||0 ||2 ||0
|- 
|2005-2006 ||Kokudo Keikaku HC ||Asia League ||38 ||3 ||10 ||13 ||12 ||12 ||1 ||7 ||8 ||2
|-
|2006-2007 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||34 ||6 ||16 ||22 ||18 ||7 ||0 ||5 ||5 ||2
|- 
|2007-2008 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||30 ||5 ||14 ||19 ||10 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2008-2009 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||34 ||2 ||6 ||8 ||4 ||11 ||0 ||1 ||1 ||4

Internationales 

|2000 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"||- 
|2001 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|
|-
|2003 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"||- 
|2004 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"|
|-
|2005 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"||- 
|2006 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze|-
|2007 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze|- 
|2008 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze|-
|2009 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze|- 
|2009 ||align="left"| Japon ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en novembre 1972
Naissance à Sapporo
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Kokudo Keikaku HC
Joueur des Seibu Prince Rabbits
Défenseur de hockey sur glace